Табаровский — фамилия; имеет женскую форму Табаровская.

 Табаровский, Александр Геннадьевич (1929—2020) — советский тренер по настольному теннису.
 Табаровский, Борис Моисеевич (1923—2004), актёр театра и кино.

Табаровская
 Табаровская, Татьяна Владимировна — скульптор.

См. также 
 Табаров
 Табаровка — село Воловского района Тульской области.